För artikeln om den armeniska artisten Emmy, se Emma Bedzjanjan
Emmy Johanna Christine Stribrant, född 23 april 1980 i Skärholmens distrikt i Stockholm, är en svensk sångare.  Artistnamnet Emmy är hennes förnamn. Hon är en svensk och kvinnlig musikartist som under 2007 och 2008 gjorde ett par danslåtar under skivbolaget Bonnier Amigo.

Emmy har släppt två singlar. Efter fyra dagar skrevs ett kontrakt med Bonnier Amigo där även andra artister som Cascada och Da Buzz har kontrakt.

Debutlåten kom i början av sommaren 2007 och heter Sommar varje da! (tralalalala). I fem veckor i rad (vecka 28–32) under år 2007 låg låten etta på Radiosevens topplista Topseven. Då jobbade hon i en av butikerna hos klädkedjan H&M. Sedan dröjde det till februari 2008 då låten Skajagprova@hotmail.com släpptes.

Emmy har även gjort flera låtar med Redmaster & gruppen Laser Inc.

Diskografi

Singlar
 Sagan om saga del 1 av 3 Natten är kung (2022-11-18)

Emmy
 Sommar varje da! (tralalalala) (2007)
 Skajagprova@hotmail.com (2008)

Laser Inc & Emmy
 Dansa tills ni svimmar
 Det var en gång en fågel

Låtar som varit med på samlingsskivor
 2007 - Sommar Varje Da! på Summer Shake Vol.1
 2008 – Skajagprova@hotmail.com på Hits for kids 19 och Absolute Kidz 23

Referenser

Externa länkar och källor 
 Emmys MySpace-sida
 Intervju med Emmy i ICA-kuriren (år 2007)
 Artikel på Aftonbladet om skivkontraktet med Bonnier Amigo

Svenska sångare
Kvinnor
Födda 1980
Levande personer